Florian Bruns, né le  à Oldenbourg en Allemagne, est un joueur et entraîneur de football allemand. Il est actuellement entraîneur assistant du SC Fribourg.

Biographie

Carrière

International 
Florian Bruns a été sélectionné avec l'Allemagne en espoirs entre 1999 et 2001 pour 4 buts en 13 sélections.

Clubs

Palmarès 
  FC Sankt Pauli
 Vainqueur de Regionalliga Nord en 2007.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en août 1979
Naissance à Oldenbourg
Footballeur allemand
Joueur du VfB Oldenburg
Joueur du SC Fribourg
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur de l'Alemannia Aachen
Joueur du FC St. Pauli